Mogilewski oder Mohylewskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Jewhen Mohylewskyj (1945–2023), ukrainischer klassischer Pianist
 Leonid Mogilewski (1898–1976), russisch-französischer Filmregisseur und Schnittmeister, siehe Léonide Moguy